«Чайта́нья-чарита́мрита» () — агиография основоположника традиции гаудия-вайшнавизма Чайтаньи Махапрабху, подробно описывающая его жизнь и учение. Написана Кришнадасом Кавираджей в начале XVII века на бенгали, но также включает в себя много текстов на санскрите. Содержит истории из жизни Чайтаньи Махапрабху и философские беседы, в которых обстоятельно описывается бхакти-йога и уделяется особое внимание санкиртане — публичному воспеванию имён Кришны в виде Харе Кришна мантры.

По широте охватываемого материала и по художественным достоинствам биография не имеет себе равных в средневековой бенгальской литературе. Основную задачу биографии автор видел в изложении и пропаганде идей бенгальского вайшнавизма и бхакти. С этой целью он широко привлекает религиозно-философскую литературу (число цитируемых источников превышает 60).

Является одним из основных священных писаний кришнаитов, которые ставят его в один ряд с такими классическими индуистскими текстами, как «Бхагавата-пурана» и «Бхагавад-гита»: во всех трёх произведениях описана природа проявлений Абсолюта. Бхактисиддханта Сарасвати говорил о «Чайтанье-чаритамрите» следующее:

Содержание 
«Чайтанья-чаритамрита» разделена на три части:
 Ади-лила
 Мадхья-лила
 Антья-лила
Каждая часть описывает определённый период жизни Чайтаньи Махапрабху:

Ади-лила 
«Ади-лила» даёт богословское объяснение личности Чайтаньи как аватары Кришны в умонастроении Радхарани (объединённая аватара Радхи и Кришны в одном лице), описывает его ближайших спутников в детстве и их происхождение и заканчивается кратким описанием раннего периода жизни Чайтаньи до принятия им санньясы (отречённого образа жизни).

Мадхья-лила 
«Мадхья-лила» подробно описывает деяния Чайтаньи Махапрабху после принятия им санньясы.
В течение шести лет, описанных в «Мадхья-лиле», Чайтанья передает учение, с которым пришёл, главным из своих последователей — Рупе Госвами и Санатане Госвами. Там также содержится жизнеописание Мадхавендра Пури, философский диспут с учёным-последователем адвайта-веданты Сарвабхаумой Бхаттачарьей (в котором Чайтанья объявляет о превосходстве бхакти над безличностной адвайтой), описание паломничества Чайтаньи в Южную Индию, описания повседневной деятельности Чайтаньи и его последователей и их участие в ежегодном празднике колесниц Ратха-ятра в Пури (Орисса).

Антья-лила 
В «Антья-лиле» содержится описание религиозных пьес написанных Рупой Госвами, деятельность различных последователей Чайтаньи и их взаимоотношения, в частности описываются взаимоотношения Чайтаньи с Рагхунатхой Дасой Госвами и Джагаданандой Пандитом. Там же подробно описываются последние годы жизни Чайтаньи в Джаганнатха-Пури, где он постоянно испытывал всёвозрастающее экстатическое чувство разлуки с Кришной (випраламбха-бхава). В конце «Антья-лилы» содержится описание Шикшаштаки — восьми основных наставлений Чайтаньи, написанных им самим.

История написания «Чайтанья-чаритамриты» 
Автор «Чайтанья-чаритамриты» — Кришнадаса Кавираджа, никогда лично не встречал Чайтанью. Описанные в ней события основаны на воспоминаниях духовного учителя Кришнадасы Кавираджа — Рагхунатхи Дасы Госвами (1494—1586), который был одним из наиболее приближённых учеников Чайтаньи.

В составлении «Чайтаньи-чаритамриты» Кришнадаса Кавираджа также использовал дневники Мурари Гупты и Сварупы Дамодары, которые были близкими спутниками и личными секретарями Чайтаньи.

Кришнадаса Кавираджа взялся за написание «Чайтанья-чаритамриты» в очень преклонном возрасте по просьбе вайшнавов Вриндавана, которые попросили его составить жизнеописание Чайтаньи Махапрабху. Хотя уже существовала обстоятельная биография Чайтаньи написанная Вриндаваной Дасой Тхакуром под названием «Чайтанья-бхагавата», последние годы жизни Чайтаньи не были подробно описаны в ней.

«Чайтанья-чаритамрита» широко копировалась и распространялась среди вайшнавских обществ Бенгалии и Ориссы XVII века. Это было результатом проповеди трёх вайшнавских проповедников по имени Нароттама Даса, Шьямананда и Шриниваса которые были обучены Дживой Госвами и самим Кришнадасом Кавираджей. В XVIII веке, однако, копии «Чайтанья-чаритамриты» уже было сложно найти. Бхактивинода Тхакура упоминает в автобиографии, что у него ушло несколько лет на поиск «Чайтанья-чаритамриты». Впоследствии, Бхактивинода Тхакур издал её вместе со своим комментарием «Амрита-праваха». После его смерти, его сын Бимала Прасада (позднее получивший известность как Бхактисиддханта Сарасвати) в свою очередь написал комментарий «Анубхашья» и повторно издал «Чайтанья-чаритамриту» большим тиражом.

Современные издания 
В 1974 году ученик Бхактисиддханты Сарасвати,Бхактиведанта Свами Прабхупада, перевёл и опубликовал «Чайтанья-чаритамриту» в 17 томах со своими комментариями, основанными на комментариях «Анубхашья» Бхактисиддханты Сарасвати и комментариях «Амрита-праваха» Бхактивиноды Тхакура. Это издание было переведено на многие языки и широко распространено по всему миру. Оно является самым известным изданием «Чайтанья-чаритамриты» на сегодняшний день.

См. также 
 Кришнаизм
 Вриндаванские госвами
 Харе Кришна
 Бхагавата-пурана
 Бхагавад-гита
 Бхактисиддханта Сарасвати
 Бхактиведанта Свами Прабхупада

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чайтанья-чаритамрита Ади-лила
 Чайтанья-чаритамрита Мадхья-лила
 Аудиокнига перевод Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Священные писания гаудия-вайшнавизма
Литература Бенгалии
Книги XVII века
Биографии религиозных деятелей